710 Gertrud - um asteróide da cintura principal com um diâmetro de 26,81 quilómetros, a 2,6980227 UA. 
Gertrud Bing- uma historiadora da arte, colaboradora do historiador cultural Aby Warburg e diretora do Instituto Warburg.
Edith Gertrud Meta Raschke - uma atriz alemã.
Desambiguação